Василий Дубов:
 Дубов, Василий Васильевич (1947—1993) — советский карикатурист.
 Дубов, Василий Михайлович (1906—1945) — генерал-майор.